Алексе́й Влади́мирович Соколо́в:
 Соколов, Алексей Владимирович (род. 1979) — российский фигурист и тренер.
 Соколов, Алексей Владимирович (Алексей Соколов-старший; род. 1979) — российский марафонец, обладатель рекорда России.